

Tabac 
 Pipe, objet servant principalement à fumer le tabac. 
 Chenille cure-pipe, outil pour nettoyer les pipes.
 Herbe à pipe, plante de fiction, appartenant à la flore de la Terre du Milieu dans Le Seigneur des anneaux.
 Musée de la pipe et du diamant de Saint-Claude, musée fondé en 1966 à Saint-Claude dans le Haut-Jura.
 Terre à pipe, nom ancien d'une argile plastique ou d'un kaolin servant à la fabrication de fourneaux de pipes.

Archéologie 
 Pipe Shrine House, site archéologique du comté de Montezuma dans le Colorado aux États-Unis. 
 Théo, le fumeur de pipe, squelette découvert en 1984 à Bâle en Suisse.

Chimie 
 PIPES, nom d'usage de l'acide pipérazine-N,N′-bis(2-éthanesulfonique).

Cinéma 
 La Pipe du communard (1929), film soviétique de Constantin Mardjanov.
 Les Pipes (1966), film tchécoslovaque de Vojtěch Jasný.
 Pipe Dreams (1976), film américain de Stephen Verona.
 Pipe the Whiskers (1918), film américain d'Alfred J. Goulding.
 The Pipe of Discontent (1917), film américain d'Harry C. Mathews.

Internet 
 Yahoo! Pipes, application Web.

Jeu vidéo 
 Pipe Mania, jeu vidéo de puzzle.

Littérature 
 Casse-pipe (1949), roman de Louis-Ferdinand Céline.
 La Pipe d'opium (1938), nouvelle de Théophile Gautier.
 La Pipe de Maigret (1947), nouvelle de Georges Simenon.

Musique

Instrument 
 Border pipe, cornemuse proche de la grande cornemuse écossaise.
 Northumbrian smallpipes, cornemuse du comté de Northumberland.
 Uilleann pipes, nom contemporain de la cornemuse irlandaise.

Compétition 
 Championnat du monde de pipe band, compétition annuelle de pipe-bands à Glasgow en Écosse.

Ensemble 
 Askol Ha Brug Pipe Band, pipe band de Saint-Herblain en Loire-Atlantique.
 Casse-Pipe, groupe de musique français.
 Field Marshal Montgomery Pipe Band, pipe band de première catégorie.
 Glasgow Police Pipe Band, pipe band écossais. 
 Pipe band, ensemble musical constitué de sonneurs de cornemuses.
 Prince Charles Pipe Band, Pipe band américain de San-Francisco.

Œuvre 
 Pipe (Roussel) (1934), pièce pour pipeau et piano d'Albert Roussel.
 Pipes of Peace (1983), album studio de Paul McCartney.

Organisation 
 Royal Scottish Pipe Band Association, instance de supervision des corps de cornemuses.

Peinture 
 Homme à la pipe (Picasso, 1911), tableau de Pablo Picasso.
 Homme à la pipe (Picasso, 1914), tableau de Pablo Picasso.
 Garçon à la pipe (1905), tableau de Pablo Picasso.
 Le Cheval, la pipe et la fleur rouge (1920), tableau de Joan Miró.
 Le Fumeur de pipe (1891), tableau de Paul Cézanne. 
 Le Fumeur de pipe accoudé (1900), tableau de Paul Cézanne. 
 Nature morte à la pipe (Berlin) (1914), tableau de Georges Braque. 
 Nature morte à la pipe (Paris) (1914), tableau de Georges Braque. 
 Violon et pipe (Le Quotidien) (1914), tableau de Georges Braque.
 Violon, verres, pipe et ancre (1912), tableau de Pablo Picasso.

Personnalité 
 Daniel Pipes (1949), journaliste américain.
 David Pipe (1983), footballeur international gallois.
 Douglas Pipes (1962), compositeur américain de musiques de films.
 Felix Pipes (1887-), joueur autrichien de tennis.
 Leah Pipes (1988), actrice américaine.
 Richard Pipes (1923), historien américain.
 William Thomas Pipes (1850-1909), homme politique canadien.

Sport 
 Billabong Pipe Masters, compétition professionnelle de surf.
 Volcom Pipe Pro, compétition de surf.
 Quarter-pipe, structure utilisée pour les sports de glisse comme le skateboard, le roller, la trottinette.

Technologie 
 National pipe thread, norme américaine pour les raccords hydrauliques. 
 Pipe (constructeur automobile), compagnie belge de construction automobile.
 Screamer pipe, type de configuration d'échappement utilisé sur certains moteurs.

Toponymie 
 Organ Pipe Cactus National Monument, réserve de biosphère en Arizona, aux États-Unis.
 Pipe Spring National Monument, monument national américain de l'Arizona aux États-Unis.
 Rivière à la Pipe, affluent du lac Saint-Jean dans la Province de Québec au Canada.
 Rivière la Pipe, tributaire de la rivière du Sault aux Cochons dans la Province de Québec, au Canada.

Divers 

 Pipe, ou « barre verticale », un symbole typographique anglo-saxon, et concept courant en programmation ;
 Pipe, un type de pâtes creuses qui peuvent être lisses ou striées.

Voir aussi